Вишневский сельсовет или Вишневский сельский совет (иногда Вишнёвский) — название административно-территориальной единицы и (или) сельского поселения.

Белоруссия 
Вишневский или Вишнёвский сельсовет

 Вишневский сельсовет — в Сморгонском районе Гродненской области.
 Вишневский сельсовет — в Воложинском районе Минской области.
 Вишнёвский сельсовет — в Бобруйском районе Могилёвской области

Россия 
Вишневский или Вишнёвский сельсовет

 Вишнёвский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Вишневский сельсовет — в Беловском районе Курской области.
 Вишнёвский сельсовет — в Щигровском районе Курской области.
 Вишнёвский сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области.

Украина 
Вишневский сельский совет (). Упразднены в 2020 году:

Волынская область 
 Вишневский сельский совет — Любомльский район.

Днепропетровская область 
 Вишнёвский сельский совет — Покровский район.

Житомирская область 
 Вишневский сельский совет — Ружинский район.

Ивано-Франковская область 
 Вишневский сельский совет — Рогатинский район.

Крым 
 Вишнёвский сельский совет — Красноперекопский район. С переходом Крыма под российскую юрисдикцию в 2014 году преобразован в сельское поселение.

Одесская область 
 Вишневский сельский совет — Татарбунарский район.

Харьковская область 
 Вишневский сельский совет — Балаклейский район.
 Вишневский сельский совет — Купянский район.

Черниговская область 
 Вишневский сельский совет — Репкинский район.

См. также 
 Вишневское сельское поселение